Boomerang se poate referi la:

Avioane
 CAC Boomerang, o aeronava de luptă concepută și construită australian în cel de-al doilea război mondial
 Fisher Boomerang, o aeronavă ultra-ușoară proiectată și construită în SUA
 Gin Boomerang, un design sud-coreean de parapantă
 Scaled Composites Boomerang, un avion neconvențional cu două motoare proiectat de Burt Rutan
 Schneider ES-60 Boomerang, un planor australian-proiectat și construit
 Whitney Boomerang, o aeronavă de formare australiană și construită

Divertisment

Televiziune
 Boomerang, un canal TV deținut de Turner Broadcasting System
 Boomerang (serial TV), o serie de televiziune australiană din 1961 până în 1962
 Boomerang, o emisiune de televiziune pentru copii din zona Seattle, găzduită de Marni Nixon

Filme

 Boomerang (filmul din 1919), o dramă americană regizată de Bertram Bracken
 Boomerang (filmul din 1934), o dramă britanică regizată de Arthur Maude
 Boomerang (1947 film), de Elia Kazan
 Boomerang (filmul din 1966), despre dragostea polonez-germană după cel de-al doilea război mondial (cunoscută și sub numele de Bumerang), cu Tony Ferrer
 Boomerang (filmul din 1976), film de crimă francez-italian
 Boomerang (1992), cu Eddie Murphy
 Boomerang (filmul din 2001), un film sârb
 Boomerang (filmul din 2013), un film american de televiziune cu Felicity Huffman
 Boomerang (2015 film), un film francez
 Boomerang (2018 film), un film din Tamil

Albume

 Boomerang (coloana sonoră), un album de coloană sonoră din filmul din 1992
 Boomerang (The Creatures album), 1989
 Boomerang (Daara J album), 2003
 Boomerang (albumul lui Hanson), 2005
 Boomerang (albumul Mad at the World), 1991
 Boomerang (album Stacey Q), 1997

Muzică

 "Boomerang" (melodia lui Lali Espósito), 2016
 "Boomerang" (melodia Barenaked Ladies), 2013
 "Boomerang" (melodia DJ Felli Fel), 2011
 "Boomerang" (melodia JoJo Siwa), 2016
 "Boomerang" (melodia lui Nicole Scherzinger), 2013
 "Boomerang" (melodia Tenjo Chiki), 2006
 "Boomerang" (Vrea o melodie), 2018
 "Boomerang", de Jana Kramer de la The Thirty One
 "Boomerang", de Kiss de la Hot in Shade
 "Boomerang", de Kix de la Blow My Fuse
 "Boomerang", de Plain White T de la minunile tinerilor
 "Boomerang", de Big Pun de la pedeapsa capitală
 "Boomerang", un cantec din 2014 al lui Pigeon John

Benzi desenate

 Boomerang (benzi desenate), un supervizor al Marvel Comics
 Căpitanul Boomerang, un DC Comics supervillain și inamicul Flash-ului

Altele

 Boomerang (emisiunea radio), o serie scurtă de emisiuni BBC Radio 4
 Bumerang! (revista audio), o revistă audio pentru copii
 Boomerang, un joc arcade cunoscut și ca Ikki
 Laramie Boomerang, cotidian din Laramie, Wyoming
 Boomerang: călătorii în Noua Lumea a treia, o carte nonfiction din 2011 a lui Michael Lewis

Știință

 Experimentul BOOMERanG, un experiment sub-orbital care a studiat proprietățile radiației cosmice de fond de microunde
 Nebuloasa din Bomberang, o nebuloasă în Centaurus

Nave

 HMS Boomerang (1889)
 Boomerang (schooner), o școală operațională din 1903, parte a Flotei de Heritage din Sydney

Sport

 Boomerang (cal) (1966-1983), arată sărituri cal

Tehnologie

 Boomerang (contramăsură), un localizator al focului
 Boomerang (limbaj de programare)
 Boomerang, o aplicație Instagram
 Maserati Boomerang, un automobil
 Un controler pentru consola de jocuri PlayStation 3

Roller coastere

 Boomerang (roller coaster)
 Boomerang (Lumea distracției)
 Boomerang (Six Flags México)
 Boomerang (Șase steaguri St Louis)

Alte utilizări

 Boomerang, Elizabeth Bay, o casă istorică din Australia
 Boomerang, ziar săptămânal australian publicat între 1887 și 1892
 O revistă color (iluminare), utilizată pentru a schimba culorile unui reflector
 Flying Boomerangs, o echipă australiană de fotbal

Vezi și
 Bumerang